Зиплинген може бити:

 Зиплинген (Саксонија-Анхалт), општина у округу Берде, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.
 Зиплинген (Доња Саксонија), општина у округу Хелмштет, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Зиплинген (Баден-Виртемберг), општина у округу Бодензе, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.